Filliger ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Filliger (1862–1934), Schweizer Politiker
 Othmar Filliger (* 1965), Schweizer Politiker (CVP, Die Mitte)